AYC peut faire référence à :
  ;
 , de Mitsubishi.